Avicola poate fi:

 Avicola Brașov
 Avicola Buftea
 Avicola Buzău
 Avicola Călărași
 Avicola Crevedia
 Avicola Iași
 Avicola Slobozia